Akara steht für:
 Akara (Insel) der Salomonen
 Akara (Speise), Street-Food-Gericht aus Westafrika
 Merício Juvinal dos Reis (* 1974, Kampfname Akara), osttimoresischer Politiker und Aktivist